В 2011 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Гран-при 

Россия: Борисенко (8 очков), Махно (9), Н.Гончарова (15), Ю.Морозова (8), Гамова (24), Старцева (4), Кузякина — либеро. Выход на замену: Улякина (1), Букреева.
Куба: Салас, Паласиос, Кастаньеда, Хьель, Каркасес, Силье, Боррель — либеро. Выход на замену: Клехер, Сантос.

Россия: Махно (9), Перепёлкина (4), Н.Гончарова (18), Гамова (6), Старцева (4), Меркулова (8), Кузякина — либеро. Выход на замену: Улякина (2), Букреева (3), Фатеева, Борисенко (3).
Перу: Сориано, Кельдибекова, Байлон, Самудио, Урибе, Ортис, Паласиос — либеро. Выход на замену: Акино, Ильескас.

Россия: Борисенко (7), Махно (5), Н.Гончарова (15), Гамова (18), Улякина (3), Меркулова (11), Кузякина — либеро. Выход на замену: Букреева (1), Фатеева, Старцева.
Таиланд: Ситтирак, Хьяпха, Томком, Кантхонг, Апиньяпонг, Тинкаов, Панной — либеро. Выход на замену: Супамол, Чайсри, Каэнсинг, Сукмак.

Россия: Борисенко (4), Махно (10), Н.Гончарова (9), Ю.Морозова (11), Гамова (20), Старцева (2), Кузякина — либеро, Кабешова — либеро. Выход на замену: Улякина, Букреева.
Германия: Вайсс, Сушке, Фюрст, Байер, Козух, Бринкер, Черлих — либеро. Выход на замену: Маттес, Гиппе, Апитц, Радцувайт, Бурхардт.

Россия: Махно (11), Перепёлкина (7), Н.Гончарова (12), Гамова (13), Улякина (3), Меркулова (9), Кабешова — либеро. Выход на замену: Букреева, Матиенко, Фатеева (1), Ю.Морозова, Старцева.
Перу: Уседа, Самудио, Байлон, Ильескас, Кельдибекова, Ортис, Паласиос — либеро. Выход на замену: Руэда, Акино.

Россия: Махно (11), Н.Гончарова (13), Ю.Морозова (5), Гамова (21), Старцева (2), Меркулова (4), Кузякина — либеро, Кабешова — либеро. Выход на замену: Букреева, Улякина (1), Борисенко (4).
Китай: Ван Имэй, Ян Цзе, Хуэй Жуоци, Вэй Цююэ, Ян Цзуньцзин, Сюй Юньли, Шань Даньна — либеро. Выход на замену: Чэнь Лин.

Россия: Борисенко (4), Махно (23), Н.Гончарова (25), Ю.Морозова (2), Гамова (20), Старцева (1), Кабешова — либеро. Выход на замену: Букреева (2), Улякина (1), Меркулова (4), Фатеева.
Южная Корея: Хван Ён Чжу, Ким Ён Гун, Хан Сон И, Ким Се Ён, Ким Хе Чжин, Ли Сок Чжа, Нам Чже Сок — либеро. Выход на замену: Пэ Ю На, Юн Хе Сок, Ли Бо Лам.

Россия: Махно (8), Н.Гончарова (14), Ю.Морозова (9), Гамова (26), Меркулова (14), Матиенко (1), Кузякина — либеро. Выход на замену: Букреева, Фатеева (5), Борисенко (6).
Сербия: Малагурски, Крсманович, Молнар, Антониевич, Николич, Рашич, Попович — либеро. Выход на замену: Весович, Нинкович, Огненович, Малешевич.

Россия: Борисенко (3), Н.Гончарова (7), Фатеева (10), Гамова (14), Улякина, Меркулова (8), Кузякина — либеро, Кабешова — либеро. Выход на замену: Букреева (4), Матиенко (1).
Япония: Такэсита, Ямамото, Ямагути, Араки, Кимура, Сакода, Сано — либеро. Выход на замену: Синабэ, Ивасака, Кано, Исида.

Россия: Борисенко (5), Махно (18), Н.Гончарова (20), Ю.Морозова (8), Гамова (26), Старцева, Кузякина — либеро. Выход на замену: Букреева, Матиенко, Фатеева, Меркулова (2).
Таиланд: Тинкаов, Ситтирак, Апиньяпонг, Хьяпха, Томком, Кантхонг, Панной — либеро, Буакаев — либеро. Выход на замену: Сукмак.

Россия: Махно (11), Н.Гончарова (25), Ю.Морозова (7), Гамова (16), Старцева (1), Меркулова (4), Кузякина — либеро. Выход на замену: Букреева, Улякина, Фатеева, Борисенко (2).
Сербия: Бракочевич, Малагурски, Крсманович, Огненович, Николич, Рашич, Попович — либеро. Выход на замену: Весович, Молнар.

Россия: Борисенко (2), Махно (9), Н.Гончарова (23), Ю.Морозова (4), Гамова (20), Старцева, Кузякина — либеро. Выход на замену: Фатеева, Улякина.
Китай: Ван Имэй, Ян Цзе, Хуэй Жуоци, Вэй Цююэ, Ян Цзуньцзин, Ма Юньвэнь, Шань Даньна — либеро. Выход на замену: Сюй Юньли, Фань Линьлинь.

Россия: Борисенко (3), Махно (4), Н.Гончарова (14), Ю.Морозова (2), Гамова (17), Старцева (1), Кузякина — либеро. Выход на замену: Фатеева (3), Улякина (1), Перепёлкина (4).
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Наталья, Шейла, Фернанда Гарай, Фаби — либеро. Выход на замену: Сасса, Фабиола, Тандара.

Россия: Перепёлкина (1), Н.Гончарова (10), Фатеева (1), Ю.Морозова (8), Гамова (8), Старцева (1), Кузякина — либеро. Выход на замену: Махно (4), Букреева (6), Улякина (3), Борисенко (1).
Сербия: Бракочевич, Малагурски, Крсманович, Молнар, Огненович, Рашич, Чебич — либеро. Выход на замену: Весович.

На Гран-при сборная Россия выступила после годичного перерыва. На предварительном этапе россиянки заняли третье место и вышли в финальный раунд, который состоял из группового этапа и плей-офф. В своей группе российская команда стала второй, затем проиграла в полуфинале сборной Бразилии, а в матче за 3-е место и сборной Сербии и осталась без медалей розыгрыша.

Чемпионат Европы 

Россия: Н.Гончарова (13), Фатеева (8), Ю.Морозова (6), Гамова (26), Старцева (1), Меркулова (2), Кузякина — либеро. Выход на замену: Букреева (1), Улякина.
Болгария: Рабаджиева, Заркова, Дебарлиева, Василева, С.Филипова, Николова, Монова — либеро. Выход на замену: Русева.

Россия: Н.Гончарова (18), Ю.Морозова (5), Гамова (31), Старцева (4), Меркулова (7), Бондарь, Уланова (Кабешова) — либеро. Выход на замену: Махно (9), Букреева (1), Улякина, Перепёлкина, Борисенко (3).
Испания: Кольяр, Корреа, А.Фернандес, Санчес, Аранда, Дельгадо, Кастаньо — либеро. Выход на замену: Эстебан, Риверо, М. И. Фернандес, Эрнандес.

Россия: Махно (8), Перепёлкина (10), Н.Гончарова (22), Ю.Морозова (11), Гамова (29), Старцева (1), Уланова — либеро. Выход на замену: Букреева (1), Улякина (2).
Нидерланды: Гротхёйс, Венсинк, Флир, Дейкема, И.Виссер, Стам, ван Тинен — либеро. Выход на замену: Ч.Сталенс, Хурман, Слутьес.

Россия: Махно (2), Перепёлкина (2), Н.Гончарова (10), Ю.Морозова (6), Гамова (15), Улякина, Кузякина — либеро, Уланова — либеро. Выход на замену: Фатеева (2), Старцева, Борисенко (2).
Турция: Токсой, О.Чемберджи-Кырдар, Г.Сонсырма-Кырдар, Озсой, Эрдем, Дарнель, Кузубашиоглу — либеро, Гюрешен — либеро. Выход на замену: Гюмюш.

На предварительном этапе розыгрыша сборная России уверенно заняла в своей группе первое место и вышла в плей-офф первенства, но в четвертьфинале ничего не смогла противопоставить самоотверженной и сбалансированной игре турецкой национальной команды, уступив ей в трёх партиях. Вновь, как и двумя годами ранее, российские волейболистки остались без медалей европейского первенства. Вскоре после окончания чемпионата ушёл в отставку главный тренер сборной Владимир Кузюткин.

Европейский олимпийский предквалификационный турнир 

Россия: Борисенко (7), Перепёлкина (9), Соколова (12), Гамова (11), Старцева (2), Кошелева (6), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (6), Меркулова (3).
Словакия: Гатинова, Грончекова, Смак, Соарес, Брамборова, Носекова, Никмонова — либеро. Выход на замену: Саланцова, Збурова, Радосова.

Россия: Борисенко (7), Перепёлкина (10), Соколова (9), Гамова (17), Старцева, Кошелева (7), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (5).
Бельгия: Дирикс, Хейрман, Лейс, Альбрехт, ван Хеке, Руссо, Куртуа — либеро. Выход на замену: Эйкенс, Бибаув.

Россия: Борисенко (6), Перепёлкина (7), Соколова (10), Гамова (17), Старцева (2), Кошелева (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (6), Меркулова (1).
Испания: Кольяр, Корреа, А.Фернандес, Санчес, Аранда, Дельгадо, Кастаньо — либеро. Выход на замену: Риверо, Эстебан, Эрнандес, Параха.

Россия: Борисенко (11), Перепёлкина (6), Соколова (14), Гамова (28), Старцева (1), Кошелева (21), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова.
Румыния: Захариа, Собо, Немцану, Няга, Мурешан, Оньеджекве, Испас — либеро. Выход на замену: Казаку, Микля-Григоруца, Трика, Альбу.

По итогам чемпионата Европы сборная России не пробилась в число участников Кубка мира и олимпийский отбор ей пришлось начинать с предквалификационного турнира. Соревнования в 1-й европейской группе прошли в Калининграде и завершились уверенной победой российской команды, вышедшей в финальную стадию европейской квалификации, которая пройдёт в мае 2012 года в Турции.
Игрой команды руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Овчинников. В составе сборной вновь были чемпионки мира Соколова, Кошелева и Крючкова, по разным причинам отсутствовавшие в ней в ходе двух предыдущих турниров.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2011 году 22 официальных матча. Из них выиграно 16, проиграно 6. Соотношение партий 51:25. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 16 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главные тренеры — Владимир Кузюткин (до сентября), Сергей Овчинников (ноябрь).
 Тренер — Игорь Курносов.

Всего в 2011 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 18 волейболисток.

Другие турниры 
 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 5—10 июля.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Групповой этап — Польша 3:1, Украина 3:0, Китай 1:3.
 Полуфинал — Бразилия 2:3. Матч за 3-е место — Польша 3:2. Итог — 3-е место.

 Мемориал Агаты Мруз. 9—11 сентября.  Домброва-Гурнича
 Хорватия 3:2, Словакия 3:0, Польша 3:1. Итог — 1-е место.

Ссылки и источники 
 Розыгрыш Гран-при 2011 на сайте ФИВБ
 Чемпионат Европы 2011 на сайте Волейбольного союза Сербии
 Предквалификационный олимпийский турнир на сайте ЕКВ

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2011 году